Доманський Андрій:
 Доманський Андрій Олегович — український правозахисник, адвокат.
 Доманський Андрій Юрійович — український телеведучий.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок